Albert Soler i Sicília
 Albert Soler Llopart
 Albert Ferrer i Soler